Wirtschaft und Gesellschaft steht für:
 Wirtschaft und Gesellschaft, soziologisches Werk von Max Weber
 Wirtschaft und Gesellschaft (Hörfunkmagazin), Radiomagazin im Deutschlandfunk
 Wirtschaft und Gesellschaft (Zeitschrift), Zeitschrift der Wiener Arbeiterkammer